Louise Brough e Margaret Osborne hanno battuto in finale Shirley Fry e Doris Hart 6-4, 5-7, 6-1.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1950